Kostelů zasvěcených Božímu Tělu je více:

 Kostel Božího Těla (Bludov)
 Kostel Božího Těla (Červená Řečice)
 Kostel Božího Těla (Guty)
 Kostel Božího Těla (Jablunkov)
 Kostel Božího Těla (Jílové u Prahy)
 Kostel Božího Těla (Kopisty)
 Kostel Božího Těla (Kraslice)
 Kostel Božího Těla (Oreb)
 Kostel Božího Těla (Počátky)
 Kostel Božího Těla (Skuteč)
 Kostel Božího Těla (Slavonice)
 Kostel Božího Těla (Stará Červená Voda)
 Kostel Božího Těla (Svatý Tomáš)
 Kostel Božího Těla (Vrbatův Kostelec)

Božímu Tělu je i spoluzasvěcováno:
 Kostel svatého Václava a Božího Těla (Křečhoř)

Související články 
 Kaple Božího Těla